El municipio de Spruce (en inglés: Spruce Township) es un municipio ubicado en el condado de Roseau en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 573 habitantes y una densidad poblacional de 6,23 personas por km².

Geografía 
El municipio de Spruce se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.04 km², de la cual 91,88 km² corresponden a tierra firme y (0,18 %) 0,16 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 573 personas residiendo en el municipio de Spruce. La densidad de población era de 6,23 hab./km². De los 573 habitantes, el municipio de Spruce estaba compuesto por el 95,99 % blancos, el 0,17 % eran afroamericanos, el 0,35 % eran amerindios, el 2,09 % eran asiáticos y el 1,4 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Roseau